Vəng – centro abitato del distretto di İsmayıllı, in Azerbaigian
 Vəng – centro abitato del distretto di Kəlbəcər, in Azerbaigian